Pian di San Martino ima više značenja:
 Pian di San Martino, Perugia
 Pian di San Martino, Viterbo